Ребека Хазе ( , Цшопау, 2. јануар 1993) је немачка атлетичарка специјалиста за спринт. Чланица ја -{LV 90 Erzgebirge}- из Тума.

Биографија

Значајнији резултати

Лични рекорди 
Стање 6. септембар 2016.

Референце

Спољашње везе 
 

 Профил на сајту ЕАА
 Профил на сајту ИААФ
 Профил на leichtathletik.de 

Рођени 1993.
Немачки атлетичари
Спринтери
Атлетичари на Летњим олимпијским играма 2016.
Немачки олимпијци на Летњим олимпијским играма 2016.